El nombre de William Cavendish, ha sido portado por varios cortesanos y aristócratas ingleses.

Cortesano 

 William Cavendish, (1505-1557) padre del I conde de Devonshire, y abuelo del I duque de Newcastle-upon-Tyne.

Condes 

 William Cavendish, (1552-1626) I conde de Devonshire, hijo del anterior y tío del I duque de Newcastle-upon-Tyne.
 William Cavendish, (1591-1628) II conde de Devonshire, hijo del anterior.
 William Cavendish, (1617-1684) III conde de Devonshire, hijo del anterior.
 William Cavendish, (1640–1707) IV conde de Devonshire que a partir de 1694 fue conocido como I duque de Devonshire. Hijo del anterior.

Marqués 

William Cavendish, marqués de Hartington (1917–1944) e hijo mayor del X duque de Devonshire.

Duques 

 William Cavendish, (1592-1676) I duque de Newcastle-upon-Tyne.
 William Cavendish, (1640-1707) I duque de Devonshire, y anteriormente IV conde de Devonshire.
 William Cavendish, (1672-1729) II duque de Devonshire, hijo del anterior.
 William Cavendish, (1698-1755) III duque de Devonshire, hijo del anterior.
 William Cavendish, (1720-1764) IV duque de Devonshire y primer ministro del Reino Unido.
 William Henry Cavendish-Bentinck, (1738-1809) III duque de Portland y primer ministro del Reino Unido.
 William Cavendish, (1748-1811) V duque de Devonshire.
 William Cavendish, (1790-1858) VI duque de Devonshire.
 William Cavendish, (1808-1891) VII duque de Devonshire, anteriormente a 1858 II conde de Burlington.